Група A на Евро 2012 започна на 8 юни 2012 и ще завърши на 16 юни 2012. Групата се състои от домакина  и от ,  и .

Полша – Гърция

Русия – Чехия

Гърция – Чехия

Полша – Русия

Чехия – Полша

Гърция – Русия

Източници 
1 кръг
 Пълна програма и обещаващо начало на зрелището „Евро 2012“ 
 Голов спектакъл срещу Чехия загатна за огромния потенциал на „Сборная“ 
2 кръг
 Чехия възкръсна с труден успех над Гърция 
 Полша и Русия направиха вълнуващо реми и запазиха интригата в група „А“ 
3 кръг
 Чехия стори немислимото 
 Гръм от Олимп удари Русия и я прати вкъщи

Външни препратки 
 Евро 2012 група A

Европейско първенство по футбол 2012